John Furniss est un nom pouvant désigner:

 (1809-1865), prêtre catholique anglais 
 (1914-2003), joueur australien de football
 (né en 1935), costumier britannique

Voir aussi

Furniss, John